Константинос Ламбу или Ламбру () е виден зограф от началото на XIХ век, представител на Кулакийската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямата солунска паланка Кулакия, тогава в Османската империя, днес Халастра, Гърция. Заедно с братята си Маргаритис и Димитриос става зограф. Работи в 1840 година в „Свети Георги“ в Хортач заедно с брат си Маргаритис. В 1844 година работи в „Сретение Господне“ в Солун. Там е характерна иконата му на Христос Пантократор, чието лице е в традицията на Кулакийската школа, но гънките на дрехите са в атонската традиция. В 1874 година отново е в Хортач, а после в Колиндър. Общо от него са известни 6 икони. Работи в църквата „Свети Георги“ в Милово (Мегали Гефира), където изписва царската икона на Христос. Негова икона на Свети Сава е в колекцията на ротондата „Свети Георги“. Синът му Николаос Константину също е зограф.

Родословие

Бележки 

Родени в Кулакия
Гръцки иконописци
Представители на Кулакийската художествена школа
Македонски гърци